Шугурово — село в Лениногорском районе Татарстана, в 24 км юго-западнее Лениногорска. Центр муниципального образования сельское поселение Шугуровское.

География 
Село расположено на реке Лесная Шешма (правый приток реки Шешма).

История 
Село Шугурово основано в XIX веке. Являлось поселением башкир Юрмийской волости и тептярей. В 1762 году в Шугурове проживало 55 душ ясачных татар, ставших тептярями, а 1834 году — 12 башкир мужского пола.

10 августа 1930 года образован Шугуровский район с центром в Шугурово. 16 октября 1959 года Шугурский район был упразднён и территория была передана в Лениногорский район. В 1950 году селу присвоен статус посёлка городского типа, с 2004 года Шугурово снова село.

Население 

20000

 Национальный состав
Около 86 % — татары, около 9 % — русские.

Инфраструктура 
 Средняя школа
 Мечеть

Экономика 
Предприятие «Строймонтаж-Сервис» (строительство и обслуживание дорог и мостов) и Шугуровская швейная фабрика (пошив спецодежды).

Примечания

Ссылки 
 Шугурово.рф

Населённые пункты Лениногорского района
Бывшие посёлки городского типа Татарстана